Archon puede referirse a: 

 Género de mariposas, Archon.

 Archon, comuna francesa situada en Aisne.